Vårsång kan syfta på:

Vårsång (Erik Gustaf Geijer) 
Vårsång (Stagnelius) 
Vårsång, text: Herman Sätherberg, musik: Prins Gustaf. , se Glad såsom fågeln
Vårsång, text: Frithiof Grafström, musik: Jacob Axel Josephson, se Vårliga vindar draga
Vårsång, en vårsång för manskör med text av Carl Fredric Dahlgren och musik av Eric Jacob Arrhén von Kapfelmann , se Våren är kommen
Vår-Sång, av Elias Sehlstedt 

Vårsånger